Miejscowości w USA:
 Minster (Ohio) – wieś w stanie Ohio, hrabstwie Auglaize
Miejscowości w Anglii:
 Minster (Swale) – miejscowość w hrabstwie Kent
 Minster-in-Thanet – miejscowość w hrabstwie Kent
 Minster Lovell – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire
 Forrabury and Minster – civil parish w hrabstwie Kornwalia
 Iwerne Minster – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Lytchett Minster – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Wimborne Minster – miasto w hrabstwie Dorset

Inne:
 Hilary Minster (1944–1999) – angielski aktor
 York Minster – gotycka katedra